My Generation - álbum de estreia do The Who
My Generation: The Very Best of The Who - coletânea da banda de rock britânica The Who
My Generation (canção de Limp Bizkit) - do álbum Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water
My Generation (série) - série de televisão americana exibida pela ABC

Desambiguação